Ртутьстронций — бинарное неорганическое соединение
стронция и ртути
с формулой SrHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Ртутьстронций образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3955 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 850°C .

Примечания 

Соединения стронция
Соединения ртути
Интерметаллиды